Corbul se poate referi la:

 Corbul, un poem narativ de scriitorul american Edgar Allan Poe
 Corbul (constelație)
 Corbul (film din 1963)
 Corbul (film din 1994)
 Corbul (film din 2012)

Altele 
 Corbul în cultura populară
 Corbul (serial TV), Kuzgun (2019)
 „Corbul”, episod Star Trek: Voyager

Vezi și 
 Corbu (dezambiguizare)
 Corbi (dezambiguizare)
 Corbeni (dezambiguizare)
 Corbești (dezambiguizare)
 Corbeanca (dezambiguizare)
 Corbea (nume de familie)